Lichtman ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Lichtman (1915–1993), polnische Holocaustüberlebende
 Allan Lichtman (* 1947), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Itzhak Lichtman (1908–1992), einer von 47 Überlebenden des Vernichtungslagers Sobibór in Polen
 Jeff W. Lichtman (* 1951), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Jewgeni Pinchassowitsch Lichtman (* 1946), russischer Physiker

Siehe auch:
 Lichtmann